CYL steht für:
 Coyoles Airport (IATA-Code), Flughafen von Coyoles, Departamento Yoro, Honduras
 Alitalia CityLiner (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

Cyl steht für:
 Agnieszka Cyl (* 1984), polnische Biathletin

Siehe auch:
 ZYL

Abkürzung